Carmen Bramly, romancière française.
 Serge Bramly, romancier, scénariste, critique d’art français.
 Sophie Bramly (1959-), une photographe et femme d'affaires française
 Virgile Bramly, acteur français.